Cor Euser (1957), Nederlands autocoureur
 Lucas Euser (1983), Amerikaans wielrenner